Окленд Атлетикс в сезоне Главной лиги бейсбола 1996 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 3 место в своём дивизионе, выиграв 78 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 25
 Выигрышей: 13
 Поражений: 12
 Процент побед: 52
 Очков набрано: 145
 Очков пропущено: 145

Май 

 Игр: 27
 Выигрышей: 11
 Поражений: 16
 Процент побед: 40.74
 Очков набрано: 120
 Очков пропущено: 142

Июнь 

 Игр: 29
 Выигрышей: 14
 Поражений: 15
 Процент побед: 48.28
 Очков набрано: 175
 Очков пропущено: 162

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 17
 Поражений: 10
 Процент побед: 62.96
 Очков набрано: 163
 Очков пропущено: 139

Август 

 Игр: 30
 Выигрышей: 11
 Поражений: 19
 Процент побед: 36.67
 Очков набрано: 130
 Очков пропущено: 170

Сентябрь 

 Игр: 24
 Выигрышей: 12
 Поражений: 12
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 128
 Очков пропущено: 142

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Окленд Атлетикс
МЛБ в сезоне 1996